De Davis Cup 2010 wereldgroep Play-offs zullen uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2011.De acht verliezende teams van de eerste ronde van de Wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de Wereldgroep in 2011.
De wedstrijden zullen plaatsvinden van 17 tot en met 19 september 2010.

  (verloor in de 1ste ronde van  met 4-1 )
  (verloor in de 1ste ronde van  met 5-0 )
  (verloor in de 1ste ronde van  met 4-1 )
  (verloor in de 1ste ronde van  met 4-1)
  (verloor in de 1ste ronde van  met 3-2)
  (verloor in de 1ste ronde van  met 5-0)
  (verloor in de 1ste ronde van  met 3-2)
  (verloor in de 1ste ronde van  met 3-2)
  (won van  in de 2e ronde van de Amerikaanse zone met 4-1)
  (won van  in de 2e ronde van de Amerikaanse zone met )
  (won van  in de 2e ronde van de Aziatische/Oceanische zone met 5-0)
  (won van  in de 2e ronde van de Aziatische/Oceanische zone met 4-1)
  (won van  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 3-2)
  (won van  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 4-1)
  (won van  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 5-0)
  (won van  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 3-1)

Loting & Wedstrijden 
De acht verliezende teams van de 1ste Ronde van de Wereldgroep en de 8 winnaars van de 2e ronde van de regionale zones zullen deze landen vergezellen. bij de Loting worden de acht geplaatste teams geloot tegen de 8 ongeplaatste teams.

Play-off resultaten

Colombia vs. Verenigde Staten

Israël vs. Oostenrijk

Germany vs. South Africa

Zweden vs. Italië

India vs. Brazilië

Australia vs. België

Op de derde dag werd de 4e wedstrijd tussen Peter Luczak en Olivier Rochus gestaakt bij een stand van 4-4 en 51 minuten aan speeltijd, vanwege regen. De 4e en 5e wedstrijd werd afgespeeld op maandag 20 september 2010.

Kazachstan vs. Zwitserland

Romenië vs. Ecuador

Play-offs
2010